Массива — мужское имя.

Известные носители среди нумидийцев:
 Массива — племянник Массинисы.
 Массива — внук Массиниссы, двоюродный брат Югурты, по чьему приказу был убит в 110 году до н. э.